

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 António Veloso (1957- ), joueur de football portugais ;
 Caetano Veloso (1942- ), musicien brésilien ; 
 Dani Veloso (1984- ), footballeuse portugaise ;
 Gustavo César Veloso (1980- ), coureur cycliste espagnol ; 
 José Veloso (1937-2019), footballeur espagnol ;
 Miguel Veloso (1986- ), footballeur portugais ;
 Nery Veloso (1987- ), footballeur chilien ;
 Paulina Veloso (1957- ), femme politique chilienne ; 
 Rui Veloso (1957- ), chanteur, compositeur et guitariste portugais ;

Toponymie
 Salto Veloso est une ville brésilienne de l'ouest de l'État de Santa Catarina ;

Homonymie
Homonymie de patronyme